Йордановата ливадина (Poa jordanovii) е многогодишно тревисто растение от семейство Житни, български ендемит. Вписан е в Червената книга на България и в Закона за биологичното разнообразие като застрашен вид. Видът е описан от ботаниците Стефан Кожухаров и Милка Стоева. Носи името на акад. Даки Йорданов.

Описание 
Йордановата ливадина е многогодишно тревисто туфесто, светлосиво-зелено растение. Стъблата му са с височина между 17 и 37 cm. Листата са с приосновни луковички и меки, които са слабо сгънати по дължина. Съцветието е конична, рехава метлица, с дълги тънки клонки и голям брой класчета с двуполови цветове. Плевите и плевиците му са нееднакво дълги. Плодът представлява зърно. Цъфти през април – май, плодоноси – май – юни. Опрашва се от вятъра. Размножава се главно с приосновни луковички, които са леки и се разнасят от вятъра, от поройни дъждове и чрез копитата и козината на животни.

Разпространение 
Видът обитава открити скалисти места в смърчова гора с маломощна, суха, планинско-горска тъмноцветна почва, развита върху гнайсови скали, пронизани от мраморни жили. Популацията му е мозаечна, с площ около 20 m2 и численост от 80 до 100 индивида.

Среща се в резерват „Беглика“ на височина около 1600 m.

Източници 

Ендемична флора на България
Poeae
Застрашени видове
Растителни видове в Червената книга на България